Dit is een lijst van planetoïden 4901-5000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (4901) Ó Briain || 1988 VJ || 3 november 1988 || M. Arai, H. Mori
|-
| (4902) Thessandrus || 1989 AN2 || 9 januari 1989 || C. S. Shoemaker
|-
| (4903) Ichikawa || 1989 UD || 20 oktober 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (4904) Makio || 1989 WZ || 21 november 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (4905) Hiromi || 1991 JM1 || 15 mei 1991 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| (4906) Seneferu || 2533 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4907) Zoser || 7618) P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4908) Ward || 1933 SD || 17 september 1933 || F. Rigaux
|-
| (4909) Couteau || 1949 SA1 || 28 september 1949 || M. Laugier
|-
| (4910) Kawasato || 1953 PR || 11 augustus 1953 || K. Reinmuth
|-
| (4911) Rosenzweig || 1953 UD || 16 oktober 1953 || Universiteit van Indiana
|-
| (4912) Emilhaury || 1953 VX1 || 11 november 1953 || Universiteit van Indiana
|-
| (4913) Wangxuan || 1965 SO || 20 september 1965 || Purple Mountain Observatory
|-
| (4914) Pardina || 1969 GD || 9 april 1969 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (4915) Solzhenitsyn || 1969 TJ2 || 8 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (4916) Brumberg || 1970 PS || 10 augustus 1970 || Crimean Astrophysical Observatory
|-
| (4917) Yurilvovia || 1973 SC6 || 28 september 1973 || Crimean Astrophysical Observatory
|-
| (4918) Rostropovich || 1974 QU1 || 24 augustus 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (4919) Vishnevskaya || 1974 SR1 || 19 september 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (4920) Gromov || 1978 PY2 || 8 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (4921) Volonté || 1980 SJ || 29 september 1980 || Z. Vávrová
|-
| (4922) Leshin || 1981 EH4 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4923) Clarke || 1981 EO27 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4924) Hiltner || 1981 EQ40 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4925) Zhoushan || 1981 XH2 || 3 december 1981 || Purple Mountain Observatory
|-
| (4926) Smoktunovskij || 1982 ST6 || 16 september 1982 || L. I. Chernykh
|-
| (4927) O'Connell || 1982 UP2 || 21 oktober 1982 || Z. Vávrová
|-
| (4928) Vermeer || 1982 UG7 || 21 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (4929) Yamatai || 1982 XV || 13 december 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (4930) Rephiltim || 1983 AO2 || 10 januari 1983 || S. L. Salyards
|-
| (4931) Tomsk || 1983 CN3 || 11 februari 1983 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (4932) Texstapa || 1984 EA1 || 9 maart 1984 || B. A. Skiff
|-
| (4933) Tylerlinder || 1984 EN1 || 2 maart 1984 || H. Debehogne
|-
| (4934) Rhôneranger || 1985 JJ || 15 mei 1985 || E. Bowell
|-
| (4935) Maslachkova || 1985 PD2 || 13 augustus 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (4936) Butakov || 1985 UY4 || 22 oktober 1985 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4937) Lintott || 1986 CL1 || 1 februari 1986 || H. Debehogne
|-
| (4938) Papadopoulos || 1986 CQ1 || 5 februari 1986 || H. Debehogne
|-
| (4939) Scovil || 1986 QL1 || 27 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (4940) Polenov || 1986 QY4 || 18 augustus 1986 || L. G. Karachkina
|-
| (4941) Yahagi || 1986 UA || 25 oktober 1986 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (4942) Munroe || 1987 DU6 || 24 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (4943) Lac d'Orient || 1987 OQ || 27 juli 1987 || E. W. Elst
|-
| (4944) Kozlovskij || 1987 RP3 || 2 september 1987 || L. I. Chernykh
|-
| (4945) Ikenozenni || 1987 SJ || 18 september 1987 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (4946) Askalaphus || 1988 BW1 || 21 januari 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (4947) Ninkasi || 1988 TJ1 || 12 oktober 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (4948) Hideonishimura || 1988 VF1 || 3 november 1988 || W. Kakei, M. Kizawa, T. Urata
|-
| (4949) Akasofu || 1988 WE || 29 november 1988 || T. Kojima
|-
| (4950) House || 1988 XO1 || 7 december 1988 || E. F. Helin
|-
| (4951) Iwamoto || 1990 BM || 21 januari 1990 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (4952) Kibeshigemaro || 1990 FC1 || 26 maart 1990 || A. Sugie
|-
| (4953) - || 1990 MU || 23 juni 1990 || R. H. McNaught
|-
| (4954) Eric || 1990 SQ || 23 september 1990 || B. Roman
|-
| (4955) Gold || 1990 SF2 || 17 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (4956) Noymer || 1990 VG1 || 12 november 1990 || R. H. McNaught
|-
| (4957) Brucemurray || 1990 XJ || 15 december 1990 || E. F. Helin
|-
| (4958) Wellnitz || 1991 NT1 || 13 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (4959) Niinoama || 1991 PA1 || 15 augustus 1991 || A. Natori, T. Urata
|-
| (4960) Mayo || 4657) P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4961) Timherder || 1958 TH1 || 8 oktober 1958 || LONEOS
|-
| (4962) Vecherka || 1973 TP || 1 oktober 1973 || T. M. Smirnova
|-
| (4963) Kanroku || 1977 DR1 || 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (4964) Kourovka || 1979 OD15 || 21 juli 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (4965) Takeda || 1981 EP28 || 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4966) Edolsen || 1981 EO34 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4967) Glia || 1983 CF1 || 11 februari 1983 || N. G. Thomas
|-
| (4968) Suzamur || 1986 PQ || 1 augustus 1986 || E. F. Helin
|-
| (4969) Lawrence || 1986 TU || 4 oktober 1986 || E. F. Helin
|-
| (4970) Druyan || 1988 VO2 || 12 november 1988 || E. F. Helin
|-
| (4971) Hoshinohiroba || 1989 BY || 30 januari 1989 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (4972) Pachelbel || 1989 UE7 || 23 oktober 1989 || F. Börngen
|-
| (4973) Showa || 1990 FT || 18 maart 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (4974) Elford || 1990 LA || 14 juni 1990 || R. H. McNaught
|-
| (4975) Dohmoto || 1990 SZ1 || 16 september 1990 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (4976) Choukyongchol || 1991 PM || 9 augustus 1991 || K. Watanabe
|-
| (4977) Rauthgundis || 2018 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4978) Seitz || 4069) T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4979) Otawara || 1949 PQ || 2 augustus 1949 || K. Reinmuth
|-
| (4980) Magomaev || 1974 SP1 || 19 september 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (4981) Sinyavskaya || 1974 VS || 12 november 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (4982) Bartini || 1977 PE1 || 14 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (4983) Schroeteria || 1977 RD7 || 11 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (4984) Patrickmiller || 1978 VU10 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (4985) Fitzsimmons || 1979 QK4 || 23 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (4986) Osipovia || 1979 SL7 || 23 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (4987) Flamsteed || 1980 FH12 || 20 maart 1980 || Perth Observatory
|-
| (4988) Chushuho || 1980 VU1 || 6 november 1980 || Purple Mountain Observatory
|-
| (4989) Joegoldstein || 1981 DX1 || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (4990) Trombka || 1981 ET26 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4991) Hansuess || 1981 EU29 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4992) Kálmán || 1982 UX10 || 25 oktober 1982 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4993) Cossard || 1983 GR || 11 april 1983 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (4994) Kisala || 1983 RK3 || 1 september 1983 || H. Debehogne
|-
| (4995) Griffin || 1984 QR || 28 augustus 1984 || S. R. Swanson
|-
| (4996) Veisberg || 1986 PX5 || 11 augustus 1986 || L. G. Karachkina
|-
| (4997) Ksana || 1986 TM || 6 oktober 1986 || L. G. Karachkina
|-
| (4998) Kabashima || 1986 VG || 5 november 1986 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (4999) MPC || 1987 CJ || 2 februari 1987 || E. W. Elst
|-
| (5000) IAU || 1987 QN7 || 23 augustus 1987 || E. F. Helin|}

Planetoïdenlijsten